Erdboden steht für:

 Erdoberfläche
 Boden (Bodenkunde)

Siehe auch: